Pessoas
Frederick Wiseman
Len Wiseman
Nicholas Wiseman
Richard Wiseman
Rochelle Wiseman
Thomas Wiseman

Localidades
Wiseman (Alasca)

Veja também
 Weisman
 Weissman
 Weismann
 Weissmann
 Wiesmann

Desambiguação